163 может означать:
 163 — натуральное число между 162 и 164.
 163 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Messerschmitt Me.163 Komet — немецкий ракетный истребитель-перехватчик времён Второй мировой войны.